Comitatul Pottawatomie sau Pottawatomie County (în engleză) se poate referi la următoarele comitate din Statele Unite ale Americii:
 Pottawattamie County, Iowa
 Pottawatomie County, Kansas
 Pottawatomie County, Oklahoma